Az Holstebro BK, teljes nevén Holstebro Boldklub egy dán labdarúgócsapat. A klubot 1921-ben alapították, a harmadosztályban szerepel.

Külső hivatkozások

 Hivatalos weboldal

Dán labdarúgócsapatok
1921-ben alapított labdarúgócsapatok